

Cinema
Polizia militare (Off Limits) – film statunitense del 1953 diretto da George Marshall
Off Limits - Proibito ai militari (Operation Mad Ball) - film statunitense del 1957 diretto da Richard Quine
Saigon (Off Limits) – film statunitense del 1988 diretto da Christopher Crowe

Televisione
Off Limits – reality show statunitense trasmesso dal 2011 su Travel Channel